Die Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 1983 war das 7. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 17. bis zum 20. Februar 1983 in Wien statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1982/83.

Geschichte 
Stany Buyle gewann seinen dritten Junioren-Europameistertitel im Cadre 47/2 und ist damit Rekordsieger. Zweiter wurde Lokalmatador Christoph Pilss vor dem erst 17-jährigen großen Talent Fabian Blondeel vom BC Lüdenscheid.

Modus 
Gespielt wurde in einer Finalrunde „Jeder gegen Jeden“ bis 200 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Finalrunde

Einzelnachweise 

1983
Karambolageveranstaltung 1983
Billardturnier in Wien
Leopoldstadt